Александра Романовна Поспелова (22 апреля 1998, Москва, Россия) — российская теннисистка.

В 2015 году в паре со словацкой теннисисткой Викторией Кужмовой выиграла Открытый чемпионат США среди девушек. Чемпионка летнего Кубка Европы в составе сборной России до 18 лет (2015).  Выиграла два турнира ITF в личном и четыре — в парном разряде.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Ссылки 
 
 
 Поспелова и Рыбакина: приятно, что нас считают перспективными, 5 мая 2016, championat.com

Теннисисты России